Марк Фа́бий Вибула́н () — древнеримские политические деятели:
 Марк Фабий Вибулан — консул 483 и 480 годов до н. э.
 Марк Фабий Вибулан — консул 442 года до н. э.